Decca Records, een platenlabel
 DECCA, een navigatiesysteem

Zie ook
 Deca (doorverwijspagina)
 Deccan (doorverwijspagina)